Ruokovesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruokovesi (sjö i Norra Savolax), 
 Ruokovesi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar